Plaatsen
 Rozjkova (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Rozjkova (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol

 Personen
 Ljoebov Petrovna Rozjkova (geb. 1947) - Russische gedeputeerde van de Staatsdoema
 Natalja Vladimirovna Rozjkova (geb. 1954) - Russische actrice en zangeres
 Marjana Viktorovna Rozjkova (geb. 1999) - Russische vlogger en zanger onder het pseudoniem "Marjana Ro"